Die VIII Torneo Internacional PSA Sporta 2015 fanden vom 26. bis 31. Mai 2015 in Santa Catarina Pinula statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 35.

Titelverteidiger war Marwan Elshorbagy, der in diesem Jahr in der ersten Runde ausschied. Sieger wurde der topgesetzte Omar Mosaad, der im Endspiel César Salazar mit 11:5, 8:11, 11:7 und 11:6 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Josué Enríquez einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2014/15
2015
Departamento Guatemala